Mustang se poate referi la:

 Mustang - o rasă de cai sălbatici din America
 P-51 Mustang - un avion de vânătoare monoloc, cu rază lungă de acțiune, în serviciu între 1942-1984 
 Mustang - un automobil fabricat de Ford Motor Company începând din 1964